Штефан Баумгарт (; ) — футболист и футбольный тренер. Главный тренер немецкого клуба «Кёльн».

Биография

Ранние годы 
Родился 5 января 1972 года в Ростоке, обучался на полицейского и параллельно играл в любительском клубе Динамо Росток-Митте. После объединения ФРГ и ГДР, устроился автомехаником в Аурихе.

Карьера игрока 
Начал свою профессиональную карьеру в клубе «Ганза» в 1995 году. За шесть лет в «Ганзе», забил 32 гола в 185 матчах. В 2002 году, перешел в «Унион Берлин», в 2004 году, вместе с командой вылетел из 2-й Бундеслиги, заняв 17-е место.

На правах свободного агента присоединился к «Энерги», с которым в 2006 году вышел в Бундеслигу. Во втором сезоне в высшем дивизионе, стал получать меньше игровой практики и 3 января 2008 года клуб договорились о взаимном расторжении контракта. 22 января подписал контракт с команда ФК «Магдебург» из Региональной лиге «Север», до июня 2008 года с возможностью продления еще на один сезон. После того, как клуб не вышел в третию бундеслигу, Баумгарт не продлил контракт с клубом и перешел в клуб «Шёнайхе» под Берлином.

Карьера тренера 
31 марта 2009 года, вернулся в «Магдебург», в качестве тренера, подписав контракт до конца сезона, после победы в , контракт был продлён ещё на один сезон. В конце марта 2010 года, Баумгарт был уволен из-за неудовлетворительных результатов.  

В 2017 году, подписал контракт с«Падерборном», где по итогам сезона 2017/2018, вывел команду во Вторую Бундеслигу. В 2019 году, занял второе место и вывел клуб в Бундеслигу. Контракт Баумгарта был рассчитан до 30 июня 2021 года. В апреле 2021 года клуб объявил что с тренером не будут продлевать контракт.

11 мая 2021 года, ФК «Кельн» объявил, о назначение Баумгарта на пост главного тренера, подписав с ним двухлетний контракт.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Магдебург»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Магдебург»
Тренеры ФК «Падерборн 07»
Тренеры ФК «Кёльн»